Le nom de Municipio XIV fait référence à :
 Municipio XIV, ancienne division administrative de Rome, correspondant aujourd'hui à la commune de Fiumicino.
 Municipio XIV (2013), division administrative de Rome.